Georg Schwarzenberger ist der Name folgender Personen:

* Georg Schwarzenberger (Rechtswissenschaftler) (1908–1991), deutsch-britischer Völkerrechtler
 Georg Schwarzenberger (Politiker) (* 1942), österreichischer Landwirt und Politiker (ÖVP)